La Supercopa d'Espanya 2010 va ser la 25a edició de la Supercopa d'Espanya de futbol, una competició futbolística que enfronta el campió de la lliga espanyola amb el de la copa. En aquesta ocasió es va disputar a doble partit, d'anada i de tornada, entre el campió de la Primera divisió espanyola 2009/10 i el campió de la Copa del Rei de futbol 2009-10. Els partits es jugaren el 14 d'agost al camp del Sevilla FC com a campió de la Copa del Rei i el 21 d'agost al camp del Futbol Club Barcelona com a campió de la Lliga. El campió fou el FC Barcelona, que va superar el Sevilla per un resultat global de 5 - 3.

Partit d'anada

Partit de tornada 

2010
Competicions futbolístiques del 2010
Partits del Sevilla Fútbol Club
Partits del Futbol Club Barcelona